Il termine Demis è un nome proprio di persona e può riferirsi a:

Demis Roussos – cantante e bassista greco.
Demis – album di Demis Roussos
Demis Nikolaidis – ex calciatore greco
Demis Cavina – allenatore di pallacanestro italiano.